Espressione riferibile a:
Campagna catalana – combattuta tra il 1303 e il 1313 tra l'Impero bizantino e da mercenari catalani da una parte e dai turchi ottomani dall'altra
Campagna catalana, meglio conosciuta come Battaglia di Catalogna – offensiva della guerra civile spagnola